Планировщик задач — программа (служба или демон), часто называемая сервисом операционной системы, которая запускает другие программы в зависимости от различных критериев, как, например:
 наступление определённого времени;
 переход операционной системы в определённое состояние (бездействие, спящий режим и т. д.);
 поступление запроса от администратора через пользовательский интерфейс или через инструменты удалённого администрирования.

Microsoft Windows 
В версиях ОС Windows до XP включительно данный сервис предоставлялся, в основном, для нужд конечного пользователя. Начиная с Windows Vista данный сервис активно используется самой ОС для обслуживания устройства (дефрагментации разделов жёсткого диска, тестирования компонентов, индексирования файлов и т. д.). Отдельно для Windows разработан и самостоятельный планировщик NnCron.

Workload Automation - Gartner Magic Quadrant 
Согласно отчёту исследовательской и консалтинговой компании, Gartner, специализирующаяся на рынках информационных технологий, существуют программы позволяющие полностью автоматизировать планировщик и его задачи.

Отчёт Gartner Magic Quadrant выделил ведущие компании в этом секторе: Advanced Systems Concepts, Automic, BMC Software, CA Technologies, HelpSystems, Hitachi, MVP Systems Software, Redwood Software, Stonebranch.

Unix 
Cron — демон — планировщик задач в UNIX-подобных операционных системах.

Примечания 

Операционная система